Гомеш Фрейри де Андраде (;  — ) — португальский генерал, участник русско-турецкой войны 1787—1792 годов и наполеоновских войн.

Родился 27 января 1757 года в Вене, где его отец занимал пост посланника Португалии. Начал своё военное поприще 19 сентября 1782 года кадетом в пехотном полку и уже в октябре получил чин младшего лейтенанта. Выслужившись до чина лейтенанта, Фрейри перешёл в морскую службу и в 1784 году находился в составе соединённой испано-португальской эскадры при бомбардировке Алжира. 8 марта 1787 года он получает чин лейтенанта флота. 8 апреля следующего года он с чином майора возвращается на службу в пехоту.

Желание усовершенствоваться в военном деле боевой практикой, побудило его вступить в русскую службу во время второй русско-турецкой войны в царствование императрицы Екатерины II. Фрейри во всех делах отличался редким мужеством, при взятии Очакова был первый на неприятельском валу, и за тот подвиг получил чин полковника русской службы, а 14 апреля 1789 года был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 302 по кавалерскому списку Судравского и № 618 по списку Григоровича — Степанова)

Также он получил золотую шпагу с надписью «За храбрость».

По возвращении в отечество ему вверили команду над 4-м пехотным полком, с которым он в 1793 году участвовал в походе против Франции в Руссильоне и Каталонии и был произведён в бригадные генералы. В португальской армии Фрейре получил прозвище «Русский генерал».

Недовольный правлением португальского принца-регента он, в 1807 году, во время вторжения французов под начальством Жюно на Пиренейский полуостров, присоединился к Наполеоновской партии и вступил в ряды французской армии.

Фрейри участвовал в чине генерал-лейтенанта в отражении десантных высадок англичан в районе Сетубала, затем он был назначен командиром Португальского легиона в наполеоновской армии и находился при осаде Сарагосы, но, будучи призван во Францию, отказался сопровождать маршала Массену в походе против своего отечества.

В 1813 году Фрейри был губернатором Дрездена и, состоя в корпусе Сен-Сира, при Дрезденской капитуляции попал в плен к австрийцам, из которого был освобождён только в 1814 году.

По прибытии в Париж он вышел в отставку и возвратился в Португалию. Здесь он занимал разные командные должности в португальской армии, но 25 мая 1817 года был неожиданно схвачен и заключён в темницу по приказанию тогдашнего главнокомандующего португальскими войсками, маршала Бересфорда.

Его обвинили в заговоре против правительства и 18 октября 1817 года, осудив на смерть, расстреляли (по другим данным — повесили) на эспланаде лиссабонского форта Сан-Жулиан да Барра.

Литература 
 Военный энциклопедический лексикон. 2-е изд. Т. XIII. СПб., 1857
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 
 

Военачальники Португалии
Генералы Португалии
Португальские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Французские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»